

Monarchia

Zgromadzenie Narodowe

Senat

Republika

Ludowa Republika Serbii, Socjalistyczna Republika Serbii

Zgromadzenie Narodowe (1944-1990)

Republika Serbii

Przypisy

Bibliografia
 
Polityka Serbii